Francesco I del Balzo (1332 ca.-1420/1422) – I duca di Andria, conte di Montescaglioso, di Squillace e Teano
 Francesco II del Balzo (1410-1482) – III duca di Andria, IV conte di Montescaglioso, II conte di Bisceglie, conte di Copertino e Tricase